Rudolf je lahko:
 Rudolf, moško osebno ime 
 Rudolf, priimek več znanih ljudi